Emirates Cup 2015 — двухдневный розыгрыш футбольного клубного турнира Emirates Cup, организованный лондонским клубом «Арсенал».

Победителем турнира стал Лондонский «Арсенал».

Результаты

Таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2015
Футбол в Англии в сезоне 2015/2016